Júlia (nom)
 Gens Júlia, gens patrícia de Roma
 Júlia (grup musical), grup musical alcoià
 Júlia (novel·la), novel·la d'Isabel-Clara Simó 
 Biografies:
 Júlia (tia de Juli Cèsar), tia del gran Juli Cèsar
 Júlia (mare de Marc Antoni), mare de Marc Antoni
 Júlia Major, germana de Juli Cèsar
 Júlia Menor, germana de Juli Cèsar
 Júlia (filla de Juli Cèsar), filla de Juli Cèsar
 Júlia (filla d'August), filla d'August i Escribònia
 Júlia (neta d'August), neta d'August
 Júlia Livil·la, filla de Germànic Cèsar i Agripina
 Júlia Drusa, filla de Drus Menor i de Clàudia Livil·la la germana de Germànic Cèsar
 Júlia (filla de Titus), filla de Titus (el fill de Vespasià) i de Furnil·la
 Júlia Mesa, emperadriu, àvia d'Elagàbal
 Júlia Mamea, emperadriu romana, mare d'Elagàbal
 Cinema:
 Julia (pel·lícula de 1977), pel·lícula estatunidenca dirigida Fred Zinnemann
 Julia (pel·lícula de 2008), pel·lícula francesa dirigida per Erick Zonca